Aniwa steht für:

 Aniwa (Insel), im südpazifischen Inselstaat Vanuatu
 Aniwa (Stadt), an der Südküste der russischen Insel Sachalin
 Aniwa (Wisconsin), im Shawano County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Aniwa (Town), Town(ship) im Shawano County, Wisconsin, Vereinigte Staaten